Plaats in Indonesië
 Suka Rakyat (Rantau), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Suka Rakyat (Bohorok), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra